Isabel – variante del nome proprio di persona italiano femminile Isabella
Isabel – municipalità delle Filippine nella Provincia di Leyte
 Isabel – comune degli Stati Uniti in Dakota del Sud
 Isabel – città degli Stati Uniti in Kansas
Isabel – canzone dei Pooh pubblicata nell'album del 2010 Dove comincia il sole
Isabel Segunda – circoscrizione di Porto Rico
Lady Isabel – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
Isabel – personaggio della serie televisiva Lost
Isabel – serie televisiva spagnola

Pagine correlate 
Isabelle
Isabella (disambigua)
Isabela